Philippe Morin peut désigner :
 Philippe Morin (1962-), footballeur français ;